Захарьевское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Угранского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Большое Захарьевское.

Образовано законом от 28 декабря 2004 года. Упразднено законом от 25 мая 2017 года с включением всех входивших в его состав населённых пунктов в Всходское сельское поселение.

Географические данные 
 Расположение: западная часть Угранского района
 Общая площадь: 100,1 км²
 Граничит:
 на севере — с Мытишинским сельским поселением
 на северо-востоке — с Полдневским сельским поселением
 на юго-востоке — с Всходским сельским поселением
 на юге — с Холмовским сельским поселением
 на юго-западе — с Ельнинским районом
 на северо-западе — с Дорогобужским районом
 Крупная река: Угра.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находилось 16 населённых пунктов:
 Деревня Большое Захарьевское — административный центр
 Береговая, деревня
 Буда, деревня
 Вергово, деревня
 Высокое, деревня
 Жули, деревня
 Заборье, деревня
 Красные Поделы, деревня
 Любогощь, деревня
 Малое Захарьевское, деревня
 Подопхаи, деревня
 Пустошка, деревня
 Селибка, деревня
 Семенково, деревня
 Хутор Архангельский, деревня
 Щекино, деревня

Экономика 
2 охотхозяйства, лесничество.

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации
 Сведения на сайте района

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Угранского района
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году